Australian est une entreprise belge qui commercialise des crèmes glacées et des gaufres dans une quarantaine de points de vente. Fondée en 1989, elle a son siège à Bruxelles.

Liens externes 
 

Entreprise ayant son siège à Bruxelles
Entreprise fondée en 1989
Marque de crème glacée
Gaufre